Sainte-Gemme steht für folgende Gemeinden in Frankreich:
 Sainte-Gemme (Charente-Maritime), Département Charente-Maritime
 Sainte-Gemme (Deux-Sèvres), Département Deux-Sèvres
 Sainte-Gemme (Gers), Département Gers
 Sainte-Gemme (Gironde), Département Gironde
 Sainte-Gemme (Indre), Département Indre
 Sainte-Gemme (Marne), Département Marne
 Sainte-Gemme (Tarn), Département Tarn

 Sainte-Gemme-en-Sancerrois, Département Cher
 Sainte-Gemme-la-Plaine, Département Vendée
 Sainte-Gemme-Martaillac, Département Lot-et-Garonne
 Sainte-Gemme-Moronval, Département Eure-et-Loir

Siehe auch:
 Tallud-Sainte-Gemme, Gemeinde im Département Vendée